Aion steht für:

 Transliteration des griechischen Wortes αιών für Ewigkeit, siehe Äon (Philosophie)
 Gottheit des römisch-hellenistischen Pantheons, siehe Äon (Philosophie)

Geographische Objekte:
 Aion (Insel), Insel in Russland im Autonomen Kreis der Tschuktschen
 Aion (Russland), Ortschaft auf dieser Insel
 Aion (Griechenland), Stadt im alten Griechenland an der Mündung des Strymonas in die Ägäis

Musik:
 Aion (japanische Band), japanische Metal-Band
 Aion (polnische Band), polnische Gothic-Metal-Band
 Musikalbum der Gruppe Dead Can Dance
 eine Komposition von Nicolaus A. Huber
 ein Orchesterwerk von Giacinto Scelsi
 AION, eine Komposition von Thomas Fortmann

Sonstiges:
 Ajon (Marskrater), benannt nach der Ortschaft in Russland
 chinesische Automarke, siehe GAC New Energy Automobile
 Aion (Computerspiel), Computerspiel von NCSoft
 AiON, eine Mangaserie von Yuna Kagesaki

Die Abkürzung AION steht für:
 Anteriore ischämische Optikusneuropathie, Augenerkrankung
 Annali dell’Istituto Universitrio Orientale di Napoli, kunstgeschichtliche Fachzeitschrift der Universität Neapel L’Orientale

AION